Die Liste der Etappenorte der Tour de France führt alle Etappenorte des berühmtesten und für die Fahrer bedeutendsten Radrennens der Welt, der Tour de France.

Gelistet sind alle 765 Start- und Zielorte der insgesamt 110 Rundfahrten von 1903 bis einschließlich der Tour de France 2022 und der angekündigten Streckenführung für 2023.Aufgrund der beiden Weltkriege fanden in den Jahren von 1915 bis 1918 sowie 1940 bis 1946 keine Rennen statt.

Etappenorte 
Legende
P: Prolog, zum Beispiel Angers, 1972/P
S: Startort einer Etappe, zum Beispiel Barcelona, 1957/16/S
Z: Zielort einer Etappe, zum Beispiel Cannes, 1949/15/Z
Wenn nur eine Zahl angegeben ist, zum Beispiel Dijon, 1977/20, war der Ort Dijon im Jahr 1977 sowohl Start- als auch Zielort der 20. Etappe.

Seit der 91. Tour im Jahr 2004 sind in der folgenden Liste die einzelnen Etappen direkt verlinkt, bis 2003 verweisen die angegebenen Links auf die jeweilige Tour.

Nach Nationen 

Erster Etappenort außerhalb Frankreichs war von 1907 bis 1910 Metz, was seinerzeit zu Deutschland gehörte. Erster Etappenort, der noch heute außerhalb Frankreichs liegt, war Genf (1913).

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Tour de France, www.letour.fr
 Guide Historique, www.lequipe.fr, 2016, pdf, 192 Seiten, (Etappenorte ab Seite 155)
 Alle Daten der einzelnen Rundfahrten, www.memoire-du-cyclisme.eu, (französisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Etappenorte